La Adoración de los pastores se puede estar refiriendo a:

 Adoración de los pastores, historia bíblica del Nuevo Testamento.
 Adoración de los pastores, cuadro de Caravaggio.
 Adoración de los pastores, cuadro del pintor italiano Antonio Allegri da Correggio.
 Adoración de los pastores, relieve escultórico de Damián Forment.
 Adoración de los pastores, obra de El Greco conservada en el Museo del Prado.
 Adoración de los pastores, obra de El Greco en Bucarest.
 Adoración de los pastores, obra de El Greco en el Museo del Patriarca, Valencia.
 Adoración de los pastores, obra de Luca Giordano que se conserva en el Museo del Louvre.
 Adoración de los pastores, cuadro de Hugo van der Goes.
 Adoración de los pastores, tabla central del Tríptico Portinari de Hugo van der Goes.
 Adoración de los pastores, obra de Giorgione.
 Adoración de los pastores cuadro de Georges de La Tour.